Бенито-Хуарес — распространённый в Латинской Америке топоним, в честь президента Мексики Бенито Хуареса (1852—1872), заслужившего это своей борьбой с диктатурой генерала Санта-Анны, а также участием в создании конституции страны.

Топонимы 
 В Аргентине — в знак дружбы мексиканско-аргентинских народов:
 Бенито-Хуарес (муниципалитет) — муниципалитет в провинции Буэнос-Айрес, с административным центром одноимённом городе:
 Бенито-Хуарес (Буэнос-Айрес).

 В Мексике:
 Федеральный округ:
 Бенито Хуарес (район Мехико) — делегасьон в федеральном округе Мехико.
 Бенито Хуарес (аэропорт) — международный аэропорт.

  штат Веракрус:
 Бенито-Хуарес (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет
 Бенито-Хуарес (Веракрус) — административный центр этого муниципалитета.

  штат Герреро:
 Бенито-Хуарес (Герреро) — муниципалитет с административным центром в городе Сан-Херонимо-де-Хуарес.

  штат Кинтана-Роо:
 Бенито-Хуарес (Кинтана-Роо) — муниципалитет с административным центром в городе Канкун.

  штат Мичоакан:
 Бенито-Хуарес (Мичоакан) — город и административный центр муниципалитета Хуарес.

  штат Оахака:
 Чикиуитлан-де-Бенито-Хуарес — муниципалитет с административным центром в одноимённом городе.

  штат Сакатекас:
 Бенито-Хуарес (Сакатекас) — муниципалитет с административным центром в городе Флоренсия.
 Бенито-Хуарес (Сомбререте) — посёлок в муниципалитете Сомбререте.

  штат Сонора:
 Бенито-Хуарес (Сонора) — муниципалитет с административным центром в городе Вилья-Хуарес.

  штат Табаско:
 Бенито-Хуарес (Макуспана) — город в муниципалитете Макуспана.
 Бенито-Хуарес (Карденас) — посёлок в муниципалитете Карденас.
 Бенито-Хуарес (Сентла) — посёлок в муниципалитете Сентла.

  штат Чьяпас:
 Бенито-Хуарес (Вильяфлорес) — посёлок в муниципалитете Вильяфлорес.
 Бенито-Хуарес (Копайнала) — посёлок в муниципалитете Копайнала.
 Бенито-Хуарес (Тумбала) — посёлок в муниципалитете Тумбала.

См. также 
 Хуарес